Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2014/15 enthält alle Spieler, die in der tschechischen Extraliga im Schach 2014/15 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die 12 Vereine 143 Spieler ein, von denen 34 keinen Wettkampf versäumten. TJ Zikuda Turnov, TJ TŽ Třinec und 2222 ŠK Polabiny kamen mit je 10 eingesetzten Spielern aus, während beim 1. Novoborský ŠK die meisten Spieler mindestens eine Partien spielten, nämlich 15.
Punktbester Spieler war Jiří Kočiščák (Labortech Ostrava) mit 8,5 Punkten aus 11 Partien, je 7,5 Punkte erreichten David Navara, Zbyněk Hráček (beide 1. Novoborský ŠK), Petr Neuman (Rapid Pardubice), Vlastimil Jansa (Výstaviště Lysá nad Labem) und Vojtěch Zwardoň (BŠŠ Frýdek-Místek), wobei Navara neun Partien spielte, Hráček zehn, Neuman und Jansa je elf. Als einziger Spieler erzielte Támas Petényi (Výstaviště Lysá nad Labem) 100 %, er spielte zwei Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2014); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2014), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2014; ARM = Armenien, BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, GER = Deutschland, IND = Indien, LAT = Lettland, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

1. Novoborský ŠK

ŠK Rapid Pardubice

Výstaviště Lysá nad Labem

ŠK Labortech Ostrava

BŠŠ Frýdek-Místek

AD Mahrla Prag

TJ Zikuda Turnov

ŠK Slavoj Ostrava-Poruba

TJ Ancora Tatran Litovel

TJ TŽ Třinec

ŠK Karviná

2222 ŠK Polabiny

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Ergebnisse bei chess-results.com

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 2014
Schach 2015